Der Begriff Receptaculum oder Rezeptakulum wird in folgenden Zusammenhängen gebraucht:
Teil des Fruchtkörpers bei Rutenpilzen, siehe Receptaculum (Mykologie)
Alternative Bezeichnung für die Blütenachse, insbesondere wenn diese zu einem Blütenboden gestaucht ist
In der Zoologie als Receptaculum seminis für eine Samentasche
Bei Farnen für einen Blattabschnitt, der die Sporangien trägt